Le Prix Tollander est un prix littéraire décerné par la Société de littérature suédoise en Finlande.

Description

Liste des lauréats

Références

Liens internes 
 Liste d'écrivains finlandais par ordre alphabétique
Liste de prix littéraires finlandais

Liens externes 
 Karl Emil Tollanders donationsfond. SLS.

Laine
Liste en rapport avec la Finlande